Nord-Frøya är ett härad och en före detta kommun i Trøndelag fylke, nordväst om Trondheimsfjordens mynning, i nuvarande Frøya kommun.

Nord-Frøya omfattar norra delen av ön Frøya och ett antal ögrupper från Sula och nordostöver till Halten.

Historia 
Kommunen bildades 1906 när Frøya kommun delades i Nord-Frøya och Sør-Frøya kommun. 1964 slogs de båda kommunerna samman igen.

Källor 
 

Tidigare kommuner i Sør-Trøndelag fylke
Frøya kommun